Vargbär kan avse

 Vargbär – torkade bär från Bocktörne
 Vargbär – torkade bär från Bredbladigt bocktörne
 Vargbär – äldre finskt namn på Ormbär